Coudekerque peut désigner :

Toponymes

Coudekerque, ancien village près de Heist

Coudekerque-Branche, commune du Nord en région Nord-Pas-de-Calais
 Coudekerque-Village, commune du Nord en région Nord-Pas-de-Calais

Coudekerque (en néerlandais : Koudekerke), village de la commune Veere de la province de Zélande
 Coudekerque, (en néerlandais : Koudekerke ou Coudekerk) village noyé ;
 Coudekerque-sur-Rhin, nom francisé du village de Koudekerk aan den Rijn.

Ancien nom de commune dans le département du Nord
Homonymie